Michal Divíšek (né le  à Hořice en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1993, il commence sa carrière avec le HC Stadion Hradec Králové. En 1996, il attaque ses premiers matchs en professionnel avec le HC Vsetin en Extraliga. Il quitte ce championnat en 2003 et rejoint le club de Briançon en Ligue Magnus où il joue deux saisons. Après une saison passée entre l’Italie et la République tchèque, il revient en France en 2006 en signant à l’ASG Tours. En 2008, il devient entraîneur-joueur des Peaux-Rouges d'Évry.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 1994 : sélectionné par les Tigers de Medicine Hat lors du repêchage européen en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || HC Stadion Hradec Králové || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1994-1995 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 61|| 0|| 21|| 21|| 83|| 4|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
|1995-1996 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 69|| 10|| 42|| 52|| 91|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|1996-1997 || HC Petra Vsetín || Extraliga || 47|| 2|| 8|| 10|| 52|| 9|| 2|| 2|| 4|| 22
|-
|1997-1998 || HC Petra Vsetín || Extraliga || 34|| 0|| 5|| 5|| 16||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1998-1999 || HC Dukla Jihlava || Extraliga || 33|| 1|| 3|| 4|| 36||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 47|| 2|| 4|| 6|| 52||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2000-2001 ||  HC IPB Pojišťovna Pardubice|| Extraliga || 41|| 3|| 4|| 7|| 44|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2001-2002 || HC Chemopetrol || Extraliga || 9|| 0|| 0|| 0|| 8||    ||    ||    ||    ||    
|-
|rowspan=2|2002-2003 || HC Havirov Panthers ||Extraliga || 10|| 0|| 0|| 0|| 6||    ||    ||    ||    ||    
|-
|HC Plzeň || Extraliga || 30|| 2|| 2|| 4|| 28||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2003-2004 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 25|| 2|| 10|| 12|| 92|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2004-2005 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 27|| 10|| 7|| 17|| 91|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2005-2006 ||HC Havirov Panthers || 1.liga || 27||1||6||7||36||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006 ||HC Egna || Serie B || 17|| 4|| 1|| 5|| 28||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007 || ASG Tours ||  1 || 28||4||11||15||106||   ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008 || ASG Tours || Ligue Magnus || 26||7|| 7|| 14||44||5||1||2||3||6
|-
|2008-2009 || Peaux-Rouges d'Évry || Division 2 || 17|| 12|| 6|| 18|| 22|| 2|| 0|| 2|| 2|| 18
|-
|2009-2010 || Peaux-Rouges d'Évry || Division 2 || 18|| 5|| 11|| 16|| 24|| 2|| 0|| 3|| 3|| 29

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1976
Naissance à Hořice
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Entraîneur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Havířov
Joueur du HC Plzeň
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du HC Egna
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Défenseur de hockey sur glace